Le terme inex peut désigner plusieurs choses :
l'inex est une durée en rapport avec l'astronomie
l'Inexplosible est un bateau sur la Loire, à Orléans